Příjmení Kudela má více nositelů:

 Antonín Kudela (1870–1939), moravský esperantista
 Emanuel Kudela (1876–1920), český cyklista
 Josef Kudela (1886–1942), český legionář, spisovatel a pedagog
 Libor Kudela (* 1952), český hokejista
 Petr Kudela (* 1969), český politik, v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR

podobné
 Ondřej Kúdela (* 1987), český fotbalista

Související články 
 Koudela
 Koudel